CRP – ang. C reactive protein, białko C-reaktywne
 CRP – ang. capacity requirements planning, w zarządzaniu planowanie zdolności produkcyjnych
 CRP – według kodów IATA: oznaczenie portu lotniczego Corpus Christi, w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych
 CRP – Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej
 CRP – ang. Control Reporting Post, posterunek kontroli i meldowania. Skróty używane w NATO - C